Giovanni Gentile ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Gentile (Komponist) († nach 1649), italienischer Komponist 
 Giovanni Gentile (1875–1944), italienischer Philosoph und Politiker
 Giovanni Gentile (Physiker) (1906–1942), italienischer Physiker
 Giovanni Valentino Gentile (um 1520–1566), italienischer Humanist und Vertreter des reformatorischen Antitrinitarismus